L'Amant de poche est le titre de plusieurs œuvres :
 L'Amant de poche, roman de Voldemar Lestienne (1975) ;
 L'Amant de poche, adaptation au cinéma de  Bernard Queysanne (1978).